Guillermo Luis de Wurtemberg (Stuttgart, 7 de enero de 1647-Hirsau, 23 de junio de 1677) fue gobernante del Ducado de Wurtemberg desde 1674 hasta su muerte en 1677.

Biografía 

Guillermo Luis nació en Stuttgart, el noveno hijo del duque Everardo III de Wurtemberg, y su primera esposa, Ana Catalina de Salm-Kyrburg.

A los 30 años, el duque murió inesperadamente cuando estaba haciendo escala en el Castillo de Hirsau. Su viuda, Magdalena Sibila, se convirtió en regente de Wurtemberg entre 1677 y 1693, cuando su hijo llegó a la edad adulta.

Descendencia 
Se casó el 6 de noviembre de 1673 en Darmstadt con Magdalena Sibila de Hesse-Darmstadt, y tuvo 4 hijos:
 Leonora Dorotea (14 de agosto de 1674-26 de mayo de 1683).
 Eberardina Luisa (11 de octubre de 1675-26 de marzo de 1707).
 Everardo Luis (19 de septiembre de 1676-31 de octubre de 1733), siguiente duque de Wurtemberg.
 Magdalena Guillermina (7 de noviembre de 1677-30 de octubre de 1742), casada con el margrave Carlos Guillermo de Baden-Durlach.

Ancestros

Enlaces externos 

Duques de Wurtemberg del siglo XVII

Nacidos en Stuttgart